|- align="center"
|align="left"| Kazuki Nakadžima
|-
|0
|36
|36
|0
|0
|0
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| Satoru Nakadžima
|1987-1991
|0
|80
|74
|0
|0
|0
|1
|16
|- align="center"
|align="left"| Šindži Nakano
|1997-1998
|0
|33
|33
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Duke Nalon
|1951-1953
|0
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alessandro Nannini
|1986-1990
|0
|78
|76
|0
|1
|9
|2
|65
|- align="center"
|align="left"| Emanuele Naspetti
|1992-1993
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Felipe Nasr
|-
|0
|40
|39
|0
|0
|0
|0
|29
|- align="center"
|align="left"| Massimo Natili
|1961
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brian Naylor
|1957-1961
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Nazaruk
|1951, 1953-1954
|0
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Tiff Needell
|1980
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jac Nelleman
|1976
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Patrick Neve
|1976-1978
|0
|14
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John Nicholson
|1974-1975
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Cal Niday
|1953-1955
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Helmut Niedermayr
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brausch Niemann
|1963, 1965
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gunnar Nilsson
|1976-1977
|0
|32
|31
|0
|1
|4
|1
|31
|- align="center"
|align="left"| Hideki Noda
|1994
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lando Norris
|
|0
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|49
|- align="center"
|align="left"| Rodney Nuckey
|1953
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

N